Kenmare pode ser:

Kenmare - localidade no condado de Kerry, Irlanda. 
 Rio Kenmare, baía no condado de Kerry
 Kenmare House, perto de Killarney
Kenmare (Dacota do Norte), nos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos